Martina Hingis e Leander Paes erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Katarina Srebotnik e Raven Klaasen.

Gabriela Dabrowski e Rohan Bopanna hanno vinto il titolo, sconfiggendo Anna-Lena Grönefeld e Robert Farah in finale con il punteggio di 2–6, 6–2, [12–10].

Teste di serie 

  Chan Yung-jan /  John Peers (primo turno)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
  Katarina Srebotnik /  Raven Klaasen (secondo turno)

  Yaroslava Shvedova /  Alexander Peya (secondo turno, ritirati) 
  Chan Hao-ching /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Rohan Bopanna (campioni)
  Jeļena Ostapenko /  Bruno Soares (primo turno)

Alternate 

  María José Martínez Sánchez /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)

Wildcard 

  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric (ritirati)
  Myrtille Georges /  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)
  Jessica Moore /  Matt Reid (primo turno)

  Chloé Paquet /  Benoît Paire (secondo turno)
  Pauline Parmentier /  Mathias Bourgue (secondo turno)
  Virginie Razzano /  Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Open di Francia 2017